Børgesen ist der Familienname folgender Personen:
 Kim Børgesen (* 1945), dänischer Ruderer
 Lars Børgesen (* 1954), dänischer Schwimmer